Terrain vague henviser til flere artikler:

 Terrain vague er et begreb ofte brugt til at dække over overgangen mellem land og by.
 Terrain vague (film) – er en film af Marcel Carné.
 Terrain vague (bog) – er titlen på en bog af Willy Ørskov og Grethe Gratwol.